Acãs — povos do Gana e Costa do Marfim
 Língua acã — língua dos acãs

Desambiguações de linguística